Jméno a příjmení James Young může označovat:

 James Young (chemik) (1811–1883) – skotský chemik
 James Young (režisér) (1872–1948) – americký filmový režisér
 James Young (komik) (1918–1974) – severoirský komik
 James Young (fyzik) (1929–2008) – americký fyzik
 James Whitney Young (* 1941) – americký astronom
 James Young (americký hudebník) (* 1949) – americký hudebník
 James Young (anglický hudebník) (* 1952) – anglický hudebník

Externí odkazy